Monte-Carlo RIviera, abrégée MCR, est une chaîne de télévision de service public issue de la principauté de Monaco. Le projet a muri en principauté au courant de l'année 2021. Cette chaîne est prévue pour reprendre la communication internationale de la principauté, après le départ des studios de RMC à Paris en 2002 et du rachat de  de TMC par le groupe TF1 en .

Histoire 
La structure Monte-Carlo Riviera est membre de TV5 Monde depuis fin 2021, et elle produit actuellement  annuelles pour la chaîne francophone internationale. Laurent Anselmi, conseiller du gouvernement princier aux relations extérieures déclare . La déclinaison européenne de la chaîne TV5 ajoute alors le nom de Monaco à sa dénomination et devient TV5 Monde France, Belgique, Suisse, Monaco.

Le lancement de la chaîne MCR, prévue initialement pour 2021, puis 2022, est annoncée entre juin et  par les autorités monégasques.

Notes et références 

Chaîne de télévision à Monaco